CU, Cu ou cu podem se referir a:
 Cu, símbolo do elemento químico cobre

 Cu, termo vulgar para ânus

 .cu, código ISO 3166-1 alpha-2 de Cuba, e portanto também o seu domínio de topo
 cu, código ISO 639-1 para o eslavo eclesiástico

 CU, abreviação em inglês para "até logo" (see you), utilizada principalmente em chats na Internet
 Cu, nome da letra Q em espanhol

 Cu, o fundo da agulha, o orifício por onde passa a linha
 Cu, parte inferior dum poleame oposta à cabeça, por onde passa o cabo

Desambiguação